Ting har flere betydninger:
Objekt (genstand)
Ting (folkeforsamling)
Disting
Rigsting
Landsting (flertydig)
Herredsting
Sysselting
Birketing
Vårting
Folketinget
Landstinget
Stortinget
Lagtinget
Odelstinget
Lagtinget
Ålands lagting
Tynwald
Altinget
Þingvellir
Mora Ting
Mora Sten
Sameting
Gulatinget
Frostatinget
Eidsivatinget
Borgartinget
Mostratinget
Tingretten
Tingsfred
Altinget.dk
Ting T. Ting – levende hånd fra fiktionshistorien Familien Addams
Kirketing

Se også
Tingsted
Tinglysning
Type/ting-distinktionen